EWIV steht für:
 Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung, eine auf dem Gemeinschaftsrecht basierende Personengesellschaft

EW IV steht für:
 Einheitswagen IV, Personenwagen der Schweizerischen Bundesbahnen

EWIV